Пинский — фамилия.

Известные носители:
 Пинский, Анатолий Аркадьевич (1956—2006) — российский педагог.
 Пинский, Виктор Витальевич (род. 1964) — российский политик.
 
 Пинский, Леонид Ефимович (1906—1981) — советский филолог, мыслитель-эссеист.
 
 Пинский, Семён Борисович (1936—2020) — советский и российский хирург.
 Михаил Пинский (ок. 1232—1247) — князь пинский.